Вашингто́н, редко Уо́шингтон () — , фамилия и топоним английского происхождения. Имеет два основных значения: 1). Вашингтон — город, столица США. 2). Вашингтон — штат на северо-западе США.

Фамилия

А 
 Вашингтон, Адольфо (род. 1972) — американский боксёр.
 Вашингтон, Ариана (род. 1996) — американская легкоатлетка.

Б 
 Вашингтон, Башрод (762—1829) — судья Верховного суда США в период с 1798 года по 1829 год.
 Вашингтон, Блу (1898—1970) — американский бейсболист, позднее — киноактёр.
 
 Вашингтон, Брюс (1973—2015; более известный под своим псевдонимом Hussein Fatal) — американский рэпер.
 Вашингтон, Букер Тальяферро (1856—1915) — американский борец за просвещение американских негров, оратор, политик, писатель.

Г 
 Вашингтон, Гарольд (1922—1987) — американский политик.
 Вашингтон, Генри Стивенс (1867—1934) — американский геолог, минералог, геохимик и петрограф.
 Вашингтон, Гровер (младший) (1943—1999) — американский саксофонист.

Д 
 Вашингтон, Дензел (род. 1954) — американский актёр.
 Вашингтон, Джеральд (род. 1982) — американский боксёр.
 
 Вашингтон, Джордж (1732—1799) — первый президент США (1789—1797).
 Вашингтон, Джордж (1871—1946) — американский предприниматель, изобретатель технологии производства растворимого кофе.
 Вашингтон, Дуэйн (1964—2016) — американский баскетболист.

И 
 Вашингтон, Исайя (род. 1963) — американский актёр.

К 
 Вашингтон, Камаси — американский джазовый музыкант, композитор, продюсер и бэнд-лидер.
 Вашингтон, Кермит (род. 1951) — американский баскетболист.
 Вашингтон, Керри (род. 1977) — американская актриса.
 Вашингтон, Клоделл (1954—2020) — американский бейсболист.
 Вашингтон, Коквис (род. 1971) — американская баскетболистка и тренер.
 Вашингтон, Конор (род. 1992) — североирландский футболист.

Л

М 
 Вашингтон, Маливай (род. 1969) — американский теннисист, брат Машоны Вашингтон.
 Вашингтон, Марта (1731—1802) — супруга Джорджа Вашингтона, первая «первая леди» в истории США.
 Вашингтон, Машона (род. 1976) — американская теннисистка, сестра Маливая Вашингтона.

О 
 Вашингтон, Олджернод Ланир (род. 1976; более известный под своим псевдонимом Plies) — американский рэпер.
 Вашингтон, Ора (1898—1971) — американская теннисистка и баскетболистка, член Зала славы баскетбола.

П 
 Вашингтон, Пи Джей (род. 1998) — американский баскетболист.

Р 
 Вашингтон, Ричард (род. 1955) — американский баскетболист.

Т 
 Вашингтон, Тоня (род. 1977) — американская баскетболистка.
 Вашингтон, Трупер (1944—2004) — американский баскетболист.

У 
 Вашингтон, Уильям (1752—1810) — американский офицер, генерал Континентальной армии
 Вашингтон, Уильям Таунсенд (-1827) - офицер артиллерии, племяник Джорджа Вашингтона, участник Освободительной войны Греции (1821-1829)
 Вашингтон, Уолтер (1915—2003) — американский политик.
 Вашингтон, Уоррен (род. 1936) — американский метеоролог, специализируется на компьютерном моделировании климата Земли.

Х 
 Вашингтон, Хейли (род. 1995) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка.

Э 
 Вашингтон, Энтони (род. 1966) — американский легкоатлет, метатель диска.

Топоним

Населённые пункты 
 Вашингтон — деревня в Западном Суссексе (Великобритания).

 США
 Вашингтон — город в округе Колумбия, столица страны.
 Вашингтон — город в Пенсильвании.
 Вашингтон — город в Северной Каролине.
  — городок в Виргинии.

Административно-территориальные единицы 
 Вашингтон — штат на северо-западе США (столица — город Олимпия, крупнейший город — Сиэтл).
 Вашингтон — тауншип в штате Миннессота, США.
  — тауншип в штате Огайо, США.
 Вашингтон-на-Бразосе — невключённая территория вдоль реки Бразос в округе Вашингтон, штат Техас, США.
 Территория Вашингтон — инкорпорированная организованная территория США, существовавшая в 1853—1889 годах.
 Уошингтон-Парк — статистически обособленная местность во Флориде, США.

Округа США 

В США насчитывается 30 округов и один приход с таким названием:
 Вашингтон — в штате Айдахо.
 Вашингтон — в штате Айова.
 Вашингтон — в штате Алабама.
 Вашингтон — в штате Арканзас.
 Вашингтон — в штате Вермонт.
 Вашингтон — в штате Виргиния.
 Вашингтон — в штате Висконсин.
 Вашингтон — в штате Джорджия.
 Вашингтон — в штате Иллинойс.
 Вашингтон — в штате Индиана.
 Вашингтон — в штате Канзас.
 Вашингтон — в штате Кентукки.
 Вашингтон — в штате Колорадо.
 Вашингтон — приход в штате Луизиана.
 Вашингтон — в штате Миннесота.
 Вашингтон — в штате Миссисипи.
 Вашингтон — в штате Миссури.
 Вашингтон — в штате Мэн.
 Вашингтон — в штате Мэриленд.
 Вашингтон — в штате Небраска.
 Вашингтон — в штате Нью-Йорк.
 Вашингтон — в штате Огайо.
 Вашингтон — в штате Оклахома.
 Вашингтон — в штате Орегон.
 Вашингтон — в штате Пенсильвания.
 Вашингтон — в штате Род-Айленд.
 Вашингтон — в штате Северная Каролина.
 Вашингтон — в штате Теннесси.
 Вашингтон — в штате Техас.
 Вашингтон — в штате Флорида.
 Вашингтон — в штате Юта.

Географические объекты 
 Вашингтон — гора в провинции Британская Колумбия, Канада.
 Вашингтон — гора в штате Нью-Гэмпшир, США.
 Вашингтон — гора в штате Орегон, США.

 Вашингтон — озеро в районе Сиэтла, штат Вашингтон, США.
 Вашингтон — остров на озере Мичиган, США.

Урбаноним 
 Вашингтон-Сквер-парк — общественный парк в районе Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк.
 Вашингтон-стрит — улица в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк.
 Вашингтон-Хайтс — квартал на севере Манхэттена, Нью-Йорк.

Другое 
 Вашингтон — секвойядендрон гигантский, стоящий в Гигантском лесу национального парка «Секвойя», штат Калифорния, США.
  — оборонительное сооружение на севере Манхэттена, построенное в 1776 году.

См. также